Сокращение КПБ может означать:
 Клиническая психиатрическая больница.
 Коммунистические партии:
 Коммунистическая партия Бангладеш;
 Коммунистическая партия Белоруссии (1918—1993);
 Коммунистическая партия Беларуси (создана в 1996);
 Коммунистическая партия Бельгии;
 Коммунистическая партия Бирмы;
 Коммунистическая партия Болгарии;
 Коммунистическая партия Боливии;
 Коммунистическая партия Бразилии.
 Концевая полоса безопасности — часть взлётно-посадочной полосы.
 Комплект постельного белья
 Крестьянский поземельный банк.